Kozłowszczyzna (obwód grodzieński)
 Kozłowszczyzna (obwód witebski)
Kozłowszczyzna – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.